9-й чемпионат Европы по спортивной акробатике прошёл в Антверпене (Бельгия) в 1988 году. В качестве результатов учитывались результаты выступлений спортсменов европейских стран на 8-м чемпионате мира.

Результаты

Мужская акробатика

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Группы мужские

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Женские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женская акробатика

Многоборье

Кувырок

Вращения

Ссылки 
 
 

Спорт в Бельгии в 1988 году
Чемпионаты Европы по акробатике
Чемпионаты Европы в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии